Jati Mulyo (Padang Guci Hulu), een plaats in Indonesië
Jati Mulyo (Pegajahan), een plaats in Indonesië
Jati Mulyo (Dendang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing